{{Группировка
|название              = Шариатская гвардия ЧРИ
|изображение           = Chechen Islamic religious police patch.jpg
|подпись               = 
|годы                  = 1990-е — 2009
|страна                = 
|подчинение            = Министерство шариатской госбезопасности ЧРИ
|в составе             = ВС ЧРИ
|тип                   = Бригада
|роль                  = 
|размер                = 2000 человек 
|командная_структура   = 
|размещение            = 
|прозвище              = 
|покровитель           = 
|девиз                 = 
|цвета                 =  
|марш                  = 
|талисман              = 
|снаряжение            = 
|сражения              = 
|знаки_отличия         = 
|нынешний_командир     = 
|известные_командиры   =
|противники            =
• 
|численность           = до 2000 человек 
|регион                = Чеченской Республике (до 2009 года)
|союзники              =
•  ИПОН
•  Исламский джамаат салафи
•  Исламская бригада Джундуллах
•  Исламская бригада Ахмадовых
•  ИММБ• 
|религия               = Ислам (суннитского толка) 
|идеология             = салафизм
|национальность        = Чеченцы
|конфликты             =
 Межвоенный кризис в Ичкерии , 
 Вторжение боевиков в Дагестан,
 Вторая чеченская война
|часть                 =  ВС ЧРИ 
|лидеры                = 
• Абдул-Малик Межидов  
• Умар Эдилсултанов  
• Лёма Башаев  
и другие
|сформирована        = 1996 год
|расформирована      = 2009 год}}Шариатская гвардия Чеченской Республики Ичкерия''' — религиозно-военизированная салафитская организация, обеспечивавшая безопасность шариатских судов ЧРИ, позже вошедшая в состав Департамента шариатских учреждений исполнения наказаний Министерства шариатской госбезопасности ЧРИ. Возглавлялась радикальными салафитами.

История

Состав в 1999 году 
Общая численность — около 2000 человек.

 Департамент шариатской общественной безопасности.
 Департамент шариатских учреждений исполнения наказаний.
 1-й исламский полк специального назначения.
 2-й исламский полк специального назначения.

Амиры 
 Абдул-Малик Межидов — амир.
 Умар Эдилсултанов (Умар Карпинский) — начальник штаба.
 Лёма Башаев — амир подразделения.

Операции

Книги

Примечания

Ссылки 

Вооружённые силы ЧРИ